Serie A i fotboll 1963/1964 vanns av Bologna. Denna säsong tillämpades dock en avgörande match om italienska mästerskapet mellan serievinnaren Bologna och serietvåan Inter, som båda hade samma poäng. Matchen spelades i Rom den 7 juni 1964 och Bologna FC vann med 2-0.

Tabell

Avgörande matcher

Italienska mästerskapet 
Match i Rom, 7 juni 1964.

Kvalspel 
Match i Milano, 7 juni 1964.

Modena flyttades ned till Serie B.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Källor 

1963 i Italien
1964 i Italien
Fotbollssäsongen 1963/1964
1963/1964